2 miejscowości w Polsce:
 Smętówko – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne
 Smętówko – osada w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew